Quic steht für:

 einen Fluss an der Nordküste Osttimors, siehe Quik
 ein Nebenfluss des Sáhen an der Südküste Osttimors, siehe Sáhen

QUIC oder QuIC steht als Abkürzung für:

 QUIC, ein Transportprotokoll im Internet
 Qualcomm Innovation Center (QuIC), ein Tochterunternehmen der Firma Qualcomm

Siehe auch:
 Quick
 Quik
 Mota Quic

Abkürzung